Aublet steht für:

Personen:
 Albert Aublet (1851–1938), französischer Akt- und Genremaler sowie Maler des Orientalismus
 Jean Baptiste Christophe Fusée Aublet (1720–1778),  französischer Botaniker und Apotheker

einen akademischen Beinamen:
 Aublet (1845): Robert Hermann Schomburgk (1804–1865),  deutscher Forschungsreisender und Mitglied der Leopoldina